Hydrogen steht für:

 Hydrogen (Software), ein virtueller Drumcomputer und -sequenzer für GNU/Linux
 ein anderer Name für das chemische Element Wasserstoff